2012 Голяма награда на Европа е 22-рото за Голямата награда на Европа и осми кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 24 юни 2012 година на пистата Валенсия, Испания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа
Спорт във Валенсия
Автомобилен спорт в Испания